Вячесла́в Уше́нин: Ушенин, Вячеслав Николаевич (1948—2001) — российский художник.
 Ушенин, Вячеслав Сергеевич (род. 1992) — российский хоккеист.